Das OTB International Tennis Open 1991 war ein Damen-Tennisturnier in Schenectady. Das platzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 19. bis 24. August 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Schenectady